Türkiye 1. Ligi 2002/03 was het vijfenveertigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Het vijfenveertigste seizoen van de Süper Lig, tevens het eerste seizoen na Turkije's grootste internationale triomf: de derde plaats op het WK 2002, liep van 9 augustus 2002 tot en met 31 mei 2003.

Beşiktaş JK veroverde eindelijk z'n tiende (officiële) titel en dat uitgerekend in het jaar dat de club 100 jaar bestond. Trainer Fatih Terim die na uitstapjes naar AC Fiorentina en AC Milan teruggehaald was naar Galatasaray SK, kon de club ditmaal geen trofee bezorgen; concurrent Fenerbahçe SK stelde helemaal teleur met een zesde plaats, nog niet eens goed voor een UEFA-cup-ticket. Zelfs een bekertriomf zat er dit jaar niet in voor beide İstanbulse grootmachten: Trabzonspor mocht de beker voor de zesde maal omhoog heffen.

Topscorer werd, net als twee seizoenen geleden, Okan Yılmaz; vooral dankzij zijn inbreng degradeerde Bursaspor dat jaar net niet.

Dat lot was wel beide clubs uit İzmir beschoren: noch Altay SK - in 2002 nog gepromoveerd - noch Göztepe SK keerden na dit seizoen terug in de Süper Lig; in de beginjaren van de Süper Lig was de stad İzmir nog met vijf ploegen vertegenwoordigd in 's lands hoogste voetbalklasse. De felle duels tussen de drie rivalen in de deze voetbalgekke stad zouden voortaan op het tweede niveau uitgevochten worden; hoe het voetbal in İzmir leefde, blijkt uit het feit dat het hoogste aantal toeschouwers ter wereld, aanwezig bij een wedstrijd in een tweede divisie, uitgerekend in deze kustplaats werd gemeten: 80.000 bij Karşıyaka SK tegen Göztepe SK. De derde degradant van dit jaar was overigens de bekerwinnaar van vorig seizoen: Kocaelispor. Naast Altay SK waren ook het teruggekeerde Adanaspor en de debutant Elazığspor vol goede moed aan het seizoen begonnen; beide clubs handhaafden zich, maar niet voor het eerst en zeker ook niet voor het laatst doken er geruchten op van matchfixing.

Na de 33ste speelronde had Diyarbakırspor 36 punten, Elazığspor 34, Altay SK 34 en Bursaspor 33. Altay SK wist op de laatste speeldag niet onverdienstelijk een punt veilig te stellen in de uitwedstrijd tegen İstanbulspor AŞ (0-0) en hoewel het onderzoek zich later ook richtte op de onder verdachte omstandigheden tot stand gekomen uitslag van Bursaspor tegen het vele malen sterkere Gençlerbirliği SK (3-1), ging de aandacht van alle betrokkenen vooral uit naar de wedstrijd Diyarbakırspor - Elazığspor. Bij rust was de stand nog 0-0; het gerucht gaat dat de Diyarbakırspors voorzitter Mucahit Can zijn spelers tijdens de rust in de kleedkamer de opdracht zou hebben gegeven om de wedstrijd te verliezen: dat beweerde later althans de voorzitter van Bursaspor, Alpay Şar. De zaak werd in 2005 geseponeerd en de waarheid zal waarschijnlijk wel nooit boven tafel komen, maar voor iedereen die gezien had hoe verdediger Erhan Eren Kurnaz in de 64ste minuut met bal en al een afstand van 70 meter kon afleggen en scoren, zonder dat hem daarbij een strobreed in de weg werd gelegd door de verdediging van Diyarbakırspor, was er geen verder bewijs nodig; de wedstrijd eindigde in 1-2, waardoor Elazığspor het vege lijf kon redden en Altay SK het kind van de rekening werd.

Kaart

Eindstand 2002/03

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten; O. Res. = Onderling resultaat

Resultaten 2002/03

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Altay SK (nummer 1 1. Lig 2001/02)
 Elazığspor (nummer 2 1. Lig 2001/02)
 Adanaspor (nummer 3 1. Lig 2001/02)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Çaykur Rizespor (nummer 16 Süper Lig 2001/02)
 Antalyaspor (nummer 17 Süper Lig 2001/02)
 Yimpaş Yozgatspor (nummer 18 Süper Lig 2001/02)

Topscorers 2002/03

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2002/03